Egnaci o Ignaci (Egnatius), líder dels samnites a la tercera guerra samnita 
 Mari Egnaci o Mari Ignaci, líders dels aliat italians a la guerra social
 Egnaci o Ignaci, militar romà
 Marc Egnaci Rufus, magistrat romà